Назив "Весели четвртак" може се односити на:

 Весели четвртак (часопис) - забавни часопис, један од првих стрип магазина, који је излазио у Београду 30-их година 20. века
 Весели четвртак (издавачка кућа) - издавачка кућа из Београда која се углавном бави издавањем стрипова